Heinrich Kreutz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kreutz (Unternehmer) (1808–1879), deutscher Unternehmer
 Heinrich Kreutz (Astronom) (1854–1907), deutscher Astronom
 Heinrich Kreutz (Intendant) (1891–nach 1952), deutscher Regisseur und Intendant